Blancos kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Calle Blancos, ort, San José,

Spanien 

 Blancos (ort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Blancos (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar